«Внимание, цунами!» — советский приключенческий фильм 1969 года.

Сюжет 
Семь военных моряков служат на дальнем посту экстренного оповещения в Тихом океане.  В этих суровых краях, морская стихия часто обрушивает на берег страшной силы цунами. Задача поста первыми обнаружить угрозу и предупредить людей на земле о надвигающейся опасности. Моряки первыми подвергаются опасности, ценой своих жизней спасая людей от бедствия.

Однажды на остров обрушивается страшное цунами.

В ролях 
 Георгий Юматов — капитан-лейтенант Сергей Алексеев
 Валентин Зубков — мичман Варавва
 Николай Федорцов — главный старшина Николай Бугров
 Юрий Боголюбов — лейтенант Юрий Суглинин
 Владимир Костин — оператор-дозиметрист Владимир Башмаков
 Альберт Печников — старшина 2-й статьи Сергей Иваненко
 Герман Полосков — Герман Янсон
 Пантелеймон Крымов — полковник Семашко
 Татьяна Иваненко — Ирина
 Валентина Костина — медсестра Валя
 Татьяна Чернова — жена Иваненко

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Игорь Старков
 Режиссёр: Георгий Юнгвальд-Хилькевич
 Оператор-постановщик: Александр Полынников
 Художник-постановщик: Юрий Богатыренко
 Композитор: Олег Каравайчук
 Текст песен — Владимир Высоцкий

Песни в фильме 
Для фильма Высоцким было написано две песни:
 «Долго же шёл ты, в конверте листок…»
 Цунами («Пословица звучит витиевато…») — в фильм не вошла.

Ссылки 
 «Внимание, цунами!» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
  на официальном канале Одесской киностудии

Фильмы СССР 1969 года
Приключенческие фильмы СССР
Фильмы о моряках
Фильмы Одесской киностудии
Фильмы на русском языке